Castellet (sans article) est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

Castellet est un toponyme. Dans certains cas, il peut se rattacher à l’existence d’une motte castrale.

 Castellet-en-Luberon est une commune française située dans le département de Vaucluse
 Castellet-Saint-Cassien est une ancienne commune des Alpes-de-Haute-Provence, actuellement dans la commune de Val-de-Chalvagne
 Castellet ou Castillet, monument de la ville de Perpignan
 Castellet de Bernabé site archéologique d'Espagne
 Castellet i la Gornal commune espagnole de la province de Barcelone
 Castellet-lès-Sausses, une commune française des Alpes-de-Haute-Provence.
 Sant Vicenç de Castellet commune espagnole de la province de Barcelone

Patronyme 

 Josep Maria Castellet (1926-2014) est un écrivain et critique littéraire espagnol.
 Queralt Castellet (1989-) est une snowboardeuse espagnole.

Voir aussi 
 Castelet, élément de décor de théâtre de marionnette.
  autre page d’homonymie

Notes 

Toponymie occitane
Homonymie de toponyme